Нижче наведено список 108 муніципалітетів метрополійного міста Мессіна. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Мессіна